Cheddar pode se referir a:

 Cheddar (vila) - vila e paróquia civil no condado inglês de Somerset, no Reino Unido
 Cheddar (queijo) - tipo de queijo, produzido originalmente na região da vila homônima
 Garganta de Cheddar - maior cânion do Reino Unido, situado próximo à vila homônima
 Complexo de Cheddar - sítio biológico de Interesse Científico Especial, situado na Garganta de Cheddar
 Homem de Cheddar - nome dado a um homem primitivo cujos restos, que datam de 7150 a.C., foram encontrados próximos à Garganta de Cheddar

Desambiguação